Jurmo (Åland), eiland en dorp in de Finse gemeente Brändö, Åland
 Jurmo (Korpo), eiland en dorp in de Finse gemeente Pargas, ten zuiden van Korpo